Вильгельм Линденшмит Старший (,9 марта 1806, Майнц — 12 марта 1848, Мюнхен)  — немецкий художник, мастер исторического жанра в живописи. Отец художника Вильгельма Линденшмита Младшего.

Биография 
В. Линденшмит родился в семье медальера. В 1823 году он оканчивает мюнхенскую Академию изящных искусств. В 1824-1825 годах учится в Академии искусств Вены. После того, как Петер Корнелиус переезжает из Дюссельдорфа в Мюнхен, с конца 1825 года живёт в Мюнхене и В. Линденшмит. Здесь он вплоть до 1828 года, будучи учеником П. Корнелиуса, помогает последнему в написании фресок. В 1848 году Линденшмит получает место придворного художника в Мейнингене (герцогство Саксен-Мейнинген), однако он скончался в том же году.

В Мюнхене В. Линденшмит пишет картины для Аркады в Придворном саду (Хофгартене) под названием «Победа в битве при Гингене Людвига Богатого (Баварского) над Альбрехтом Ахиллесом (Бранденбургским) в Баварской войне (1459–1463)». В 1830 году он заканчивает работу над фреской «Сражение крестьян под Зендлингом 1705 года» - своим наиболее известным произведением, написанным для церкви св. Маргариты в Зендлинге. Другими известными работами были его полотна на темы из стихотворений Ф. Шиллера и две картины из жизни Леонардо да Винчи (хранятся в мюнхенской Старой пинакотеке). Ряд фресок, написанных В. Линденшмитом, сохранились в замке Хоэншвангау, где он украсил четыре помещения сценами из баварской истории.

В работах В. Линденшмита (особенно ранних) сочетаются реалистические традиции живописи с искусством эпохи классицизма и художественной манерой назарейцев. Более поздние картины этого художника написаны в позднеклассическом стиле, присущем «школе Корнелиуса».

Галерея

Литература 
 R. Oldenbourg: Die Münchner Malerei im 19. Jahrhundert.. I. Teil, S. 256, München 1922
 Horst Ludwig: Münchner Malerei im 19. Jahrhundert., S. 78, München 1978
 Museums-Katalog Neue Pinakothek, München. Erläuterungen zu den ausgestellten Werken. S. 200/201, München 1981
 Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst - Münchner Maler im 19. Jahrhundert. Band 3, S.60/62, Bruckmann München 1982, ISBN 3-7654-1803-X

Персоналии по алфавиту
Художники Германии XIX века
Исторические художники Германии
Художники-монументалисты Германии XIX века
Придворные художники